Południowy Pacyfik, South Pacific
 Południowy Pacyfik – południowa część Oceanu Spokojnego
 South Pacific – amerykański musical z Broadwayu z 1949 roku
 filmy
 Południowy Pacyfik – amerykański film z 1958 roku
 Południowy Pacyfik – amerykański film z 2001 roku
 Południowy Pacyfik – serial przyrodniczy z 2009 roku

Przypisy